NGC 409 (другие обозначения — ESO 352-12, MCG −6-3-23, PGC 4132) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Скульптор.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Скульптор (созвездие)
Эллиптические галактики
0409